Ґардіні, або Гардіні () — італійське прізвище.

 Андреа Ґардіні
 Маріо Ґардіні